Дэ́вид Хевенер (род. 22.12.1958 в г. Луисвилл, США) — американский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, исполнительный продюсер, композитор, певец.

Биография 
В 1985 году покинул родной город Луисвилл, чтобы попробовать себя в качестве композитора звукового оформления к фильмам.

В 17 лет переезжает в Нашвилл и начинает карьеру композитора и певца. За несколько лет добивается значительных успехов: написал музыку к двум песням, попавшим в десятку хит-парадов США, а также его музыка звучала в популярных телевизионных шоу  и 

Не имея специального образования и больших бюджетов, за 5 лет Дэвид Хевенер выпустил в качестве режиссёра и продюсера на основе собственных сценариев 6 фильмов, в которых сыграл главные роли. В настоящее время количество фильмов, в создании которых принимал участие Дэвид Хевенер превышает 30.

К режиссёрским работам Дэвида Хевенера относятся фильмы с участием обладателя премии «Оскар» Мартина Ландау, а также номинантов этой премии Тони Кёртис, Салли Кёркленд и Карен Блэк

Многие из его кинокартин транслировались на американских кабельных каналах HBO и Showtime, а также по выходили в свет на эфирных телевизионных каналах США.

Дэвид Хевенер исполнял роли «приглашённой звезды» в американских телесериалах  и «Дни нашей жизни».

Фильм Дэвида Хевенера  входил в десятку бестселлеров магазинов Wal-Mart в течение 12 последовательных недель.

Фильмография 
 Кончик языка (1985) - Директор картины, актёр.
 The Fighter (1987) - Продюсер.
 Outlaw Force (1988) - Режиссёр, продюсер, актёр, сценарист.
 Священная месть (1989) - Режиссёр, продюсер, актёр, сценарист.
 Kill Crazy (1990) - Режиссёр, композитор, продюсер, актёр, сценарист.
 Дикое правосудие (1990) - Режиссёр, продюсер, актёр, сценарист.
 For Hire aka Lethal Ninja (1991) - Режиссёр, продюсер, актёр, сценарист.
 Ragin' Cajun (1991) - Режиссёр, продюсер, композитор, актёр, сценарист.
 Prime Target (1991) - Режиссёр, продюсер, актёр, сценарист.
 Глаз незнакомца (1993) - Режиссёр, композитор, продюсер, актёр,сценарист.
 Kill or Be Killed (1993) - Продюсер, актёр.
 Лос-анджелесская богиня (1993) - Актёр.
 Twisted Fate (1993) - Актёр.
 Ярость дракона (1995) - Режиссёр, продюсер, актёр, сценарист.
 Ярость дракона 2 (1996) - Исполнительный продюсер.
 Женщины Юрского периода (1996) - Продюсер.
 Out of the Darkness (1996) - Актёр.
 В бегах: невинная мишень (1996) - Режиссёр, продюсер, актёр, сценарист.
 Guns of Chupacabra (1997) - Актёр.
 Hollywood Cops (1997) - Актёр.
 Поцелуй девчонок на прощанье (1997) - Исполнительный продюсер.
 Atlanta Blue (1999) - Режиссёр, продюсер, актёр, сценарист.
 The Catcher (2000) - Актёр.
 Outlaw Prophet (2001) - Режиссёр, продюсер, актёр, сценарист.
 Angel Blade (2002) - Режиссёр, продюсер, актёр, сценарист.
 Rock n' Roll Cops 2 (2003) - Актёр.
 Dawn of the Living Dead (2004) - Режиссёр, продюсер, актёр, сценарист.
 Psycho Weene (2006) - Режиссёр, продюсер, актёр, сценарист.
 Confessions of an Exorcist (2008) - Режиссёр, композитор, продюсер, актёр, сценарист.
 Memphis Rising: Elvis Returns (2009) - Актёр.

Примечания 

Источник: Статья о Хевенере

См. также